Museum van cacao en chocolade, een museum te Brussel
De Valck (Hasselt), een monument te Hasselt